Кабанка — топоним:

Населённые пункты 
 Кабанка — деревня в Татарском районе Новосибирской области.
 Кабанка — село в Увельском районе Челябинской области.

Реки 
 Кабанка (приток Пресни) — река в Москве, полностью заключена в коллектор.
 Кабанка (приток Увельки) — река в Челябинской области, бассейн Тобола.
 Кабанка (приток Уфы) — река в Челябинской области, бассейн Камы.

Гора 
 Кабанка (Тупая) — гора в Ставропольском крае, одна из 17 останцовых магматических (палеовулканических) гор Пятигорья.

См. также 
 Кабан
 Кабаны